SCYL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 929 амінокислот, а молекулярна маса — 103 709.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Протеїнкінази